Adam Biedrzycki (ur. 1968) – aktor
 Andrzej Biedrzycki (1966–2017) – piłkarz
 Bartek Biedrzycki (ur. 1978) – autor komiksów i książek, publicysta
 Emil Biedrzycki (1890–1975) – romanista
 Franciszek Biedrzycki (1894–1977) – działacz, dyrektor
 Jakub Aleksander Biedrzycki – urzędnik dworski I Rzeczypospolitej
 Jakub Biedrzycki (ur. 2000) – polski judoka
 Jerzy Biedrzycki (ur. 1954) – reżyser, podróżnik
 Leonard Biedrzycki (1923–1968) – aktor, choreograf
 Mariusz Biedrzycki (ur. 1971) – biolog
 Miłosz Biedrzycki (ur. 1967) – poeta, geofizyk
 Stanisław Biedrzycki (1915–1944) – cichociemny
 Stefan Biedrzycki (1876–1936) – agronom
 Wojciech Biedrzycki (ur. 1940) – inżynier naftowy